30 Jahre steht für:
 30 Jahre (KFD), Album der deutschen Rechtsrock-Band Kraft durch Froide aus dem Jahr 2014 
 30 Jahre (Ludwig Hirsch), Boxset des österreichischen Liedermachers Ludwig Hirsch aus dem Jahr 2008